Alleine ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Alleine (ca. 1634–1668), englischer Pastor und Autor
 Richard Alleine (1611–1681), englischer Geistlicher
 Theodosia Alleine (ca. 1632 bis ca. 1685), englische Autorin

Siehe auch:
 Alleyne